RAID - Redundant Array of Independent Drives
Raid (inseticida)
Raide

Desambiguação